Xin Jia (Nuova intelaiatura in lingua cinese) è nome delle due forme del taijiquan definite dal maestro Chen Fake sulla base Lao Jia, le forme originarie dello stile:
 Xin Jia Yi Lu – (nuova intelaiatura, prima forma) di 75 movimenti 
 Xin Jia Er Lu – (nuova intelaiatura, seconda forma), nota anche come Xin Jia Pao Chui (nuova intelaiatura, pugno cannone), di 43 movimenti